Aleksander Madejski (1895 lub 1896–1966) – plutonowy kawalerii Wojska Polskiego
 Edward Madejski (1914–1996) – polski piłkarz, bramkarz
 Eugeniusz Madejski (1908–1986) – polski historyk, założyciel i dyrektor szkoły średniej w Książu Wielkim
 Jan Madejski (1925–2000) – polski inżynier, profesor nauk technicznych
 Jan Madejski (ur. 1939) – polski artysta fotograf
 John Madejski (ur. 1941) – angielski biznesmen, prezes klubu piłkarskiego Reading
 Grzegorz Madejski (ur. 1951) – polski astronom, profesor nauk fizycznych
 Mieczysław Madejski (1923–2020) – polski i amerykański inżynier, powstaniec warszawski
 Piotr Madejski (ur. 1983) – polski piłkarz
 Władysław Madejski (1899–1965) – pułkownik pilot obserwator Wojska Polskiego

.